Kalialang (Jatibarang)
 Kalialang (Kalibawang)
 Kalialang (Kemangkon)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing